Альбертацератопс (; букв. «рогатая морда из Альберты») — род птицетазовых динозавров из семейства цератопсид, живших в позднем меловом периоде (около 83,5—70,6 миллионов лет назад) на территории нынешней Северной Америки. Окаменелости динозавра были найдены на территории провинции Альберта (Канада) и штата Монтана (США). Впервые описан палеонтологом Ryan в 2007 году. Всего известно два скелета альбертацератопса. Представлен одним видом — Albertaceratops nesmoi.

Описание 
Альбертацератопс имеет необычную для цератопсид анатомию: она сочетает длинные рога с черепом центрозаврина, поскольку у центрозаврин обычно бывают короткие рога над глазами. На его носу был небольшой костистый гребень, а на его воротнике были две больших, выступающих наружу крючковатых кости. Его размеры были оценены в 5,8 метра и 3,5 тонны.

История изучения 
Альбертацератопс известен по одному полному черепу (TMP.2001.26.1), найденному в августе 2001 года, а также черепным и посткраниальным фрагментам. Филогенетический анализ, проведенный описавшим альбертацератопса Майклом Дж. Райаном, показал, что он является наиболее базальным центрозаврином. Другие образцы были найдены в формации Джудит Ривер в Монтане, что эквивалентно формации Олдман и дифференцировано только на границе Канады и США. Тем не менее, дальнейшие исследования показали, что эти остатки принадлежали другому центрозаврину, Medusaceratops. Оба цератопсида жили в один и тот же период времени, около 77,5 миллионов лет назад.

Систематика

Примечания

Ссылки 
 Классификация ископаемых на сайте The Paleobiology Database

Центрозаврины
Динозавры Северной Америки
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2007 году